finn nyelv
finn nép
Finnország
Finn; a Star Wars: Az ébredő Erő egyik főszereplője